12-й танковый корпус — оперативно-тактическое соединение (объединение) в составе ВС СССР.

История

Боевой путь 
Сформирован в мае 1942 года как 12-й танковый корпус. В его состав вошли: 30, 86, 97-я танковые и 13-я мотострелковая бригады (в конце июля вместо 86-й в корпус прибыла 106-я танковая бригада). 
В конце мая был включён в 3-ю танковую армию, которая вскоре вошла в состав Западного фронта.

В составе действующей армии:
 с 22.08.1942 по 18.09.1942
 с 01.01.1943 по 04.04.1943
 с 17.07.1943 по 26.07.1943

Боевые действия начал 22 августа 1942 года под Козельском. В результате 3-недельных ожесточённых боёв во взаимодействии с 15-м танковым корпусом и другими соединениями сорвал наступление численно превосходящих сил противника на сухиничском направлении.

В январе 1943 года в составе 3–й танковой армии Воронежского фронта участвовал в Острогожско-Россошанской наступательной операции, в ходе которой нанёс поражение частям 3-го венгерского корпуса, 4-й итальянской альпийской дивизии и освободил г. Россошь (16 января).
 
В боях за город смертью храбрых пал командир 106-й танковой бригады полковник И. Е. Алексеев, удостоенный посмертно звания Героя Советского Союза.
 
Продолжая наступление, соединения корпуса 18 января соединились в районе Карпенково с частями 18-го отдельного стрелкового корпуса, расчленив окружённую вражескую группировку на 2 части - острогожскую (5 дивизий) и россошанскую (8 дивизий).

В феврале 1943 года корпус участвовал в наступлении на харьковском направлении, в ходе которого во взаимодействии с 62-й гвардейской стрелковой дивизией освободил г. Чугуев (10 февраля 1943 года) и совместно с частью сил 48-й гвардейской стрелковой дивизии г. Мерефа (18 февраля).
 
В 1-й половине марта 1943 года участвовал в отражении контрнаступления немецко-фашистских войск из района юго-западнее г. Харьков. 
В июле - августе 1943 года в составе 3-й гвардейской танковой армии, в которой действовал до конца войны, Брянского, с 28 июля Центрального фронтов участвовал в Орловской наступательной операции.

Приказом НКО СССР № 0404с от 26 июля 1943 года 12-й танковый корпус преобразован в 6-й гвардейский танковый корпус

Участвовал в Киевской наступательной операции 1943 г.
Закончил войну как 6-й гвардейский танковый Киевско-Берлинский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого корпус

После войны 
В июле 1945 года корпус переформирован в 6-ю гвардейскую танковую дивизию, которая в конце 1980-х годов была выведена из Германии в Беларусь, а после распада СССР была преобразована в 6-ю гвардейскую отдельную механизированную бригаду с сохранением всех почётных наименований и орденов.

Полное название 
12-й танковый корпус

Состав 
 Управление корпуса
 30-я танковая бригада
 86-я танковая бригада
 97-я танковая бригада тяжёлых танков
 13-я мотострелковая бригады
 6-й разведывательный батальон
 31 инженерно-минная рота
 88 и 93 подвижные ремонтные базы

Состав корпуса на май 1943:

 Управление корпуса
 30-я танковая бригада
 97-я танковая бригада
 106-я танковая бригада, с июня 1942 г.
 1417-й самоходно-артиллерийский полк
 1498-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк
 272-й миномётный полк
 1703-й зенитно-артиллерийский полк
 757-й истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион
 6-й разведывательный батальон
 66-й мотоциклетный батальон
 432-й отдельный батальон связи, с 17.07.1943
 127-я отдельный сапёрный батальон, с 17.07.1943
 87-я отдельная рота химзащиты, с 17.07.1943
 12-я отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ
 88-я подвижная ремонтная база
 93-я подвижная ремонтная база
 авиазвено связи, с 17.07.1943
 47-й полевой автохлебозавод, с 17.07.1943
 2120-я военно-полевая станция
 204-й медсанвзвод

Подчинение 
 25 мая 1942 Директивой Ставки ВГК № 994022 от 25.05.1942 включён в состав 3-й танковой армии.
 Директивой Ставки ВГК № 46094 от 31.03.1943 выведен в резерв Ставки ВГК в район Тамбова.

Командование корпуса 

Командиры корпуса:
 19.05.1942 — 07.09.1942 Богданов, Семён Ильич, полковник, с 21.07.1942 генерал-майор т/в 
 08.09.1942 — 29.12.1942 Чесноков, Макарий Иванович, полковник (убит) 
 30.12.1942 — 16.01.1943 Митрофанов, Василий Андреевич, полковник, с 07.06.1943 генерал-майор т/в 
 17.01.1943 — 23.09.1943 Зинькович, Митрофан Иванович, генерал-майор т/в

Начальники штаба корпуса:
 28.05.1942 — 14.05.1943 Митрофанов, Василий Андреевич, полковник 
 с 20.05.1943 по 06.11.1943 Чернов (Чернев) Вениамин Владимирович, подполковник, затем полковник (погиб 1943 - ОБД)

Заместитель командира корпуса по строевой части:

Заместитель командира корпуса по технической части:
 на 01.43, 03.43 по 26.07.1943 Колотушкин, Иван Иванович, инженер-подполковник

Заместитель командира корпуса по политической части (до 09.10.1942 — военный комиссар):
 14.05.1942 — 16.06.1943 Жуков, Пётр Семёнович, бригадный комиссар, с 20.12.1942 полковник

Начальник политотдела (с июня 1943 г. он же заместитель командира по политической части):
 18.03.1943 — 19.07.1943 Никитов Николай Матвеевич, подполковник 
 22.07.1943 — 26.07.1943 Лясковсский Никита Трофимович, подполковник

Герои Советского Союза 

 полковник Алексеев, Иван Епифанович, командир 106 танковой бригады.Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 года(посмертно).
 майор Брацюк, Николай Захарович, командир танкового батальона 106 танковой бригады. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года( посмертно).
 младший сержант Елисеев, Михаил Григорьевич, командир орудия противотанковой батареи 106 танковой бригады.Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года (посмертно).
 капитан Моченков, Леонид Иванович, командир мотострелкового батальона 106 танковой бригады 3 гвардейского танкового корпуса.Указ Президиума   от 15 января 1944 года.
 капитан  Самохин, Пётр Филатович, заместитель командира мотострелкового батальона 106 танковой бригады.Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года ( посмертно).
 старший сержант Трубин, Иван Степанович, командир танка 288 танкового батальона 97 танковой бригады.Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1943 года.Погиб в бою 23 июля 1943 года.
 полковник Фесин, Иван Иванович, командир 13 мотострелковой бригады.Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1943 года.
 лейтенант Фоломеев, Дмитрий Сергеевич, командир взвода 306 танкового батальона 106 танковой бригады.Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1943 года.
 старший сержант Шилов, Григорий Иосифович, механик-водитель танка 316 танкового батальона 30 танковой бригады.Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года.

См. также 
 6-й гвардейский танковый Киевско-Берлинский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого корпус
 30-я танковая бригада
 97-я танковая бригада
 106-я танковая бригада

Примечания

Литература 
 
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919-1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины, 1979. С. 249-253 «Освобождение Киева».
 Фронтовая иллюстрация 2004 № 6. А. Исаев. Битва за Харьков. февраль - март 1943. М.: Издательство «Стратегия КМ», 2004.

Ссылки 
 12-й танковый корпус 
 6-й гвардейский танковый корпус 

Танковые корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году